Termin Sc ima više značenja.

 Skandijum, element
 Južna Karolina, američka država